Heinrich Bihler ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Bihler (Politiker) (1838–1916), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Baden
 Heinrich Bihler (Romanist) (1918–2017), deutscher Romanist, Hispanist und Mediävist

Siehe auch:
 Heinrich von Bieler (1877–1945), deutscher Verwaltungsjurist
 Heinrich Bieler (1919–1992), deutscher Holzbildhauer